En , Dobra Wola peut désigner : 

 Dobra Wola, village du powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie,
 Dobra Wola, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki, dans la voïvodie de Mazovie,
 Dobra Wola, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Dobra Wola, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Dobra Wola, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.